FC Thun is een Zwitserse voetbalclub uit Thun, een stad in de regio Berner Oberland. De club speelt haar thuiswedstrijden in de Stockhorn Arena, die plaats biedt aan ruim 10.000 toeschouwers. De traditionele kleuren van de vereniging zijn rood-wit.

Geschiedenis
Het grootste deel van haar bestaan speelde de club in lagere divisies. In de periode 2002–2008 speelde men in de Super League, op het hoogste niveau. In 2005 werd de tweede plaats behaald, wat gaf recht op het spelen van voorronden voor de UEFA Champions League. Daarin werden achtereenvolgens Dynamo Kiev en Malmö FF verslagen en zo werd kwalificatie voor de Champions League afgedwongen, Thun zorgde ervoor dat Kiev voor het eerst sinds 1997 niet de groepsfase van de Champions League haalde. FC Thun was ingedeeld in Groep B met Arsenal, Ajax en Sparta Praag, een poule die ze niet overleefden. De thuiswedstrijden voor de Champions League werden in het Stade de Suisse in Bern gespeeld. In 2008 degradeerde de club naar de Challenge League. Na het seizoen 2009–10 konden ze weer promoveren naar de elite, nadat ze zich tot kampioen kroonden. Sindsdien speelt FC Thun onafgebroken in de Super League.

De rood-witten eindigden meestal in de middenmoot, gezien de financiële middelen van de club waren dat goede resultaten. In 2019/20 stond FC Thun bij de winterstop stijf onderaan, maar maakte een inhaalslag waardoor als nog de barrageplaats werd bemachtigd. Tegen de runner-up van de Challenge League werd over twee wedstrijden verloren: het Liechtensteinse FC Vaduz won thuis met 2-0, de 4-3-zege van FC Thun in de return kon degradatie niet voorkomen.

Sinds de zomer van 2009 heeft FC Thun ook vrouwenteams, na de integratie van FC Rot-Schwarz Thun, dat het jaar ervoor nog de Swiss Cup won.
FC Thun Frauen speelt in de Nationalliga A, de hoogste competitie in het Zwitserse vrouwenvoetbal.

Eindklasseringen

Resultaten per seizoen

In Europa 

FC Thun speelt sinds 2003 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (1x)
2005/06
Europa League (4x)
2011/12, 2013/14, 2015/16, 2019/20
UEFA Cup (1x)
2005/06
Intertoto Cup (2x)
2003, 2004

Bekende (oud-)spelers
  Fabio Coltorti
  Alexander Frei
  Andres Gerber
  Ljubo Milicevic
  Ari Nyman

Internationals
De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van FC Thun uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Muhamed Demiri degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van FC Thun in totaal 19 keer uit voor het Macedonische nationale elftal.

Trainer-coaches
  Adrian Kunz (2006)
  Heinz Peischl (2006-2007)
  Jeff Saibene (2007)
  René van Eck (2007-2008)
  Hansrüdi Baumann (2008-2009)
  Eric Zürcher (2009)
  Murat Yakin (2009-2011)
  Bernard Challandes (2011-2012)
  Mauro Lustrinelli (interim) (2012)
  Urs Fischer (2013-2015)

Externe link 
 Officiële website

 
Zwitserse voetbalclub